Answers – album dei Casiopea del 1994
 Answers – album degli Ui del 2003